Leptalpheus är ett släkte av kräftdjur. Leptalpheus ingår i familjen Alpheidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Leptalpheus